Björnsson is een Scandinavische achternaam met de letterlijke betekenis "Zoon van Björn".

Björnsson, Bjornson, Bjørnson en andere variaties kunnen refereren aan de volgende personen:

 IJslanders
 Ármann Smári Björnsson, IJslandse voetballer
 Björn Th. Björnsson, IJslandse schrijver
 Georgia Björnsson (1884–1957), Deens-geboren echtgenote van Sveinn Björnsson, eerste president van IJsland
 Sveinn Björnsson, eerste president van IJsland
 Sveinn Birkir Björnsson (geboren 1976), redacteur van The Reykjavík Grapevine

 Noren
 Bjørnstjerne Bjørnson, Noorse schrijver en Nobelprijswinnaar van de Nobelprijs voor Literatuur in 1903
 Bjørn Bjørnson, Noorse toneelspeler en theaterregisseur, zoon van Bjørnstjerne Bjørnson
 Gudrød Bjørnsson, Noorse politicus in de Middeleeuwen, grootvader van Sint Olaf
 Ivar Bjørnson, Noorse muzikant in Black Metal band Enslaved
 Øyvind Bjørnson, (1950–2007) was een Noorse historicus

 Zweden
 Erik Björnsson, 9e-eeuwse semi-legendarische Zweedse koning
 Johan Björnsson Printz, gouverneur van Nieuw Zweden uit 1643 tot 1653
 Olof II Björnsson, 10e-eeuwse semi-legendarische Zweedse koning

 Andere nationaliteiten
 David Bjornson, Canadese politicus
 Eric Bjornson (geboren 1971), professioneel American footballspeler
 Maria Björnson, Franse theatermaker
 Oscar Bjornson, Canadese politicus
 Peter Bjornson, Canadese politicus
 Rosella Bjornson, Canadese vliegtuigpiloot
 Val Bjornson, Amerikaanse politicus

 Merk
 Bjornson, merk van outdoorkleding

Zie ook 
 Christina Bjornsdotter, Koningin van Zweden
 Selma Björnsdóttir, IJslandse zangeres